Джилл Скотт:
* Скотт, Джилл (род. 1972) — американская певица и автор песен.
 Скотт, Джилл (род. 1987) — английская футболистка.